Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Daniel :
 la cathédrale Saint-Daniel de Bangor au Royaume-Uni (nommée d’après Daniel de Bangor Fawr) ;
 la cathédrale Saint-Daniel de Celje en Slovénie (nommée d’après le prophète Daniel).

Voir aussi 
 Liste de cathédrales

Daniel
~